L’Opération « Oiseaux » désigne l’équipe du Shin Bet et du Mossad qui a récupéré les enregistrements des dirigeants Arabes lors des sommets des chefs arabes en 1965 à Casablanca au Maroc. 
L’enregistrement a été fourmi par le roi du Maroc Hassan II, aux Israéliens.

Contexte 
Le 13 septembre 1965 se tenait le sommet secret de la Ligue arabe à Casablanca, au Maroc. Il s'agissait de la troisième réunion du Conseil des chefs des États membres de la Ligue arabe. Les dirigeants arabes étaient venus avec leurs chefs des renseignements et des armées, pour discuter d'une guerre contre Israël, et, dans ce cas, pour décider de créer ou non, un commandement arabe commun pour un tel conflit. Les commandants militaires parlaient donc ouvertement leurs capacités.

Déroulement 

Au début, Hassan II autorisa une équipe commune des renseignements intérieurs et extérieurs israéliens, le Shin Bet et le Mossad, connue sous le nom des « Oiseaux », à occuper un étage entier du luxueux hôtel de Casablanca où se déroulait la conférence arabe. Craignant que les agents ne soient remarqués par les services de sécurité des invités arabes, le roi Hassan II leur demanda de partir  la veille de la conférence, avant de récupérer et de  remettre les enregistrements aux Israéliens. 
Meir Amit, chef du Mossad à l’époque, avait décrit l’opération marocaine comme « l’une des gloires suprêmes du renseignement israélien » dans un mémo adressé à Levi Eshkol, alors Premier ministre.

Conséquences 
Ces enregistrements ont montré que d’une part,les états arabes se dirigeaient vers un conflit avec Israël. D’autre part, qu’il n’y avait pas d’unité arabe au sujet d’un front uni contre Israël.
Grâce aux enregistrements, Israël savait que les pays arabes étaient peu préparés à la guerre « Nous avons conclu que le Corps des blindés égyptiens était dans un état pitoyable et qu’il n’était pas prêt au combat. »
Ces informations ont permis à Israël d’attaquer en premier le 5 juin 1967. Durant cette guerre, appelée la guerre des six jours, Israël bat les armées de l'Égypte, Syrie, Jordanie et l’Irak tuant entre 21 500 soldats, et en blessant plus 45 000.
Les conséquences géopolitiques sont majeures avec l’occupation par Israël du Sinaï, du plateau du Golan, de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza et Jérusalem Est. Cette défaite est celle aussi du panarabisme et du mouvement séculier dans les pays Arabes, en faveur de mouvements religieux.

Notes et références 

Opération soutenue par le Mossad